Plusieurs sommets portent le nom de Sex Noir (prononcé « sé noir ») ; « sex » est un toponyme d'origine franco-provençale désignant un rocher isolé ou une falaise.

Liste 
En Suisse :
 Canton du Valais :
 Sex Noir, Arbaz ()
 Sex Noir, Salvan ()

Annexes 
 Sex (rocher)